No One, a holland 2 Unlimited duó 3. albuma
No One, az előző album címadó dala
No One, Alicia Keys dala
No One, a dal Szlovéniát képviselte a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon, Maja Keuc előadásában